Quatre-Août ou IV-Août ou 4-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

4 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Politique 

 Régime du 4-Août ou régime de Métaxas, régime autoritaire dirigé par le général Ioannis Metaxas de 1936 à 1941 dans le Royaume de Grèce.
 Parti du 4-Août, parti politique grec nationaliste, fondé en  par un groupe de militants conduit par Konstandínos Plévris.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, sites ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Les événements ainsi commémorés sont notamment :

En Belgique : 
 Le  : Au début de la première Guerre mondiale, les troupes allemandes franchissent la frontière belge puis pillent plusieurs villes.

En France :
 La nuit du 4 août 1789 : Pendant la Révolution française, au cours de cette séance nocturne, l'Assemblée constituante a mis fin au système féodal, abolissant ainsi de nombreux privilèges.
 Le  : Dissolution des ordres monastiques
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Massacre de trente personnes à Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère, par les Allemands.
 Libération de Saint-Lormel, Trévé dans les Côtes-d'Armor, par les Alliés.
 Début des combats pour la libération de Vannes dans le Morbihan.

Site ou édifice 

 Stade du 4-Août, stade multifonction situé à Ouagadougou au Burkina Faso.

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Notes et références

Notes 

Néant

Références

Voir aussi 

Homonymie
04